Pompon oder Pompom ist die Bezeichnung für:
 Pompon (Uniform), wollene Knäufe, auch Bommel (Textilien) genannt, bezeichnet ein verzierendes Element der Kleidung, z. B. an Kopfbedeckungen von Uniformen
 Pompon (Cheerleading), Requisiten beim Cheerleading

Pompon ist der Familienname folgender Personen:
 François Pompon (1855–1933), französischer Bildhauer

Siehe auch
 Pom Pom